Fejér vármegyében 108 település található.

Fejér vármegye településeinek listája

Források